John Lowey ist der Name folgender Personen:

* John Lowey (Fußballspieler) (1958–2019), englischer Fußballspieler
 John Lowey (Boxer) (* 1966), irischer Boxer